Bal kan syfta på:

Bal – en stor förpackning, se mängdmått
Bal (fest) – en typ av högtidlig fest med pardans
BAL – originaltitel för en film från 2010 av Semih Kaplanoğlu, se Honung (film)
Höbal – en löspressad bal
Rundbal – en hårdpressad bal

Se även
Baal
Bala
Bale